|-
| (14101) 1997 SD1||||19 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (14102) 1997 SG25||||29 вересня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (14103) 1997 TC||1997 TC||1 жовтня 1997||Сормано||Пієро Сіколі,А. Теста
|-
| 14104 Делпіно (Delpino)||1997 TV||2 жовтня 1997||Сормано||В. Джуліані
|-
| 14105 Nakadai||||6 жовтня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (14106) 1997 UO24||||27 жовтня 1997||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (14107) 1997 VM5||||8 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (14108) 1998 OA13||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (14109) 1998 OM14||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (14110) 1998 QA23||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14111 Кімамос (Kimamos)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14112) 1998 QZ25||||25 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (14113) 1998 QD32||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14114 Рендірей (Randyray)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14115 Мелаас (Melaas)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14116 Оджіа (Ogea)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14117) 1998 QD42||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14118) 1998 QF45||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14119 Джонпрінс (Johnprince)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14120 Еспенак (Espenak)||||27 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 14121 Штюве (Stuwe)||||27 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 14122 Джостіс (Josties)||||27 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (14123) 1998 QA56||||29 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| 14124 Каміл (Kamil)||||28 серпня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (14125) 1998 QT62||||27 серпня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (14126) 1998 QZ90||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14127) 1998 QA91||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14128) 1998 QX92||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14129 Дібуччі (Dibucci)||||19 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14130) 1998 QQ103||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (14131) 1998 QN105||||25 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (14132) 1998 QB106||||25 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (14133) 1998 RJ17||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14134 Пенкала (Penkala)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14135 Синтіаланґ (Cynthialang)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14136) 1998 RM67||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14137) 1998 RB71||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14138) 1998 RL71||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14139) 1998 RX72||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14140) 1998 RS73||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14141 Демотіс (Demeautis)||||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (14142) 1998 SG10||||17 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 14143 Хедфілд (Hadfield)||||18 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (14144) 1998 SQ22||||23 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| 14145 Sciam||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 14146 Х'юмаклін (Hughmaclean)||||28 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 14147 Веньліншугуан (Wenlingshuguang)||||23 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 14148 Джимчемберлін (Jimchamberlin)||||25 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 14149 Яковіц (Yakowitz)||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (14150) 1998 SQ65||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (14151) 1998 SJ73||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (14152) 1998 SV73||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 14153 Даянкеплейн (Dianecaplain)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14154 Негреллі (Negrelli)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14155 Сібронен (Cibronen)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14156) 1998 SV131||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14157 Памеласоубі (Pamelasobey)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14158 Аланандерсон (Alananderson)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14159) 1998 SV141||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14160) 1998 SB144||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (14161) 1998 SO145||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (14162) 1998 TV1||||14 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 14163 Джончапмен (Johnchapman)||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 14164 Генніґар (Hennigar)||||15 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (14165) 1998 UZ||1998 UZ||19 жовтня 1998||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| (14166) 1998 UZ6||||21 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (14167) 1998 UL8||||24 жовтня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (14168) 1998 UR15||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (14169) 1998 UZ24||||25 жовтня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (14170) 1998 VF6||||11 листопада 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (14171) 1998 VO6||||11 листопада 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| 14172 Аманолівере (Amanolivere)||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14173) 1998 VL9||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14174 Деборасмолл (Deborahsmall)||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14175) 1998 VO18||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14176) 1998 VB28||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14177) 1998 VU29||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14178) 1998 VK30||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14179 Скіннер (Skinner)||||15 листопада 1998||Обсерваторія та меморіал Пам'яті астронавтів||Аян Ґріффін
|-
| (14180) 1998 WY5||||20 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 14181 Коромазі (Koromhazi)||||20 листопада 1998||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі,Ласло Кіш
|-
| 14182 Еллі (Alley)||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14183) 1998 WA18||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14184) 1998 WA32||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 14185 Ван Несс (Van Ness)||||21 листопада 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 14186 Вірджіліофос (Virgiliofos)||||7 грудня 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Лучано Тезі
|-
| (14187) 1998 XS9||||14 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (14188) 1998 XP11||||13 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 14189 Севр (Sevre)||||15 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 14190 Солдан (Soldan)||||15 грудня 1998||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| (14191) 1998 XR28||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14192) 1998 XA33||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14193) 1998 XZ40||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14194) 1998 XU50||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14195) 1998 XD51||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14196) 1998 XH59||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14197) 1998 XK72||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14198) 1998 XZ73||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14199) 1998 XV77||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (14200) 1998 XY77||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

14100